Оукс има више значења:
 Оукс (Мисури)
 Оукс (Оклахома)